Бундеслига 2001—2002 — 39-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Боруссия» (Дортмунд). Турнир стартовал 28 июля 2001 года, а завершился 4 мая 2002 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 2001/02  

Германия
Германия
2002
Спорт в Германии в 2001 году
Спорт в Германии в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002